Примера Дивисьон Чили 1979 () — 47-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1979
Чили
1979 год в Чили